Philipp se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kai M. Philipp
 Nicholas A. Philipp